Lanvin ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Lanvin (* 1950), französischer Schauspieler
 Jeanne Lanvin (1867–1946), französische Modeschöpferin und Gründerin des Modeunternehmens Lanvin
 Lisette Lanvin (1913–2004), französische Schauspielerin

Lanvin bezeichnet außerdem:

 Lanvin (Unternehmen), von Jeanne Lanvin gegründetes, französisches Modeunternehmen